Mamoré fiume della Bolivia.
 Mamoré – Provincia boliviana appartenente al Dipartimento di Beni.
 Nova Mamoré – città brasiliana dello Stato di Rondônia.